Благодать — деревня в Касторенском районе Курской области России. Входит в состав Котовского сельсовета.

История 

 Возникла как крепостное селение в 1794 году.

 Деревня являлась вотчиной надворного Советника Якова Андреевича Охотникова, имела статус сельца. Поселена деревня крестьянами, переведенными из разных вотчин принадлежащих Охотникову. Всего было поселено 32 семьи, 97 человек. В последующем деревня перешла во владение одного из потомков Якова Андреевича Охотникова -  Василию Павловичу Охотникову. После смерти Василия Павловича к его племяннику – Владимиру Николаевичу Охотникову.

 С конца 19 века по 1914 год в деревне действовал стекольный завод

География 
Деревня находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Касторы (приток Олыма), к востоку от железнодорожной линии Воронеж — Касторная, на расстоянии примерно 3 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 184 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренный, со среднегодовой температурой воздуха +5,1 °C и среднегодовым количеством осадков 547 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47 %, женщины — соответственно 53 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 255 чел.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из трёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района